Та́лый — название населённых пунктов в России:
 Талый — посёлок в Красногорском районе Алтайского края.
 Талый — посёлок в составе города Александровск Пермского края.
 Талый — посёлок в составе муниципального района Печора Республики Коми.